Bastos bezeichnet
 Bastos (São Paulo), Ort in Brasilien
 Bastos (Zigarettenmarke), Zigarettenmarke

Bastos ist der Familienname folgender Personen:
 António Bastos Lopes (* 1953), portugiesischer Fußballspieler
 António Alberto Bastos Pimparel (* 1982), portugiesischer Fußballtorwart, siehe Beto (Fußballspieler, 1982)
 Armando Baptista-Bastos (1934–2017), portugiesischer Journalist und Schriftsteller
 Aureliano Tavares Bastos (1839–1875), brasilianischer Politiker, Schriftsteller und Journalist
 Fellipe Bastos (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Guilherme Fausto da Cunha Bastos (* 1945), brasilianischer Diplomat
 Jean-Claude Bastos de Morais (* 1967), schweizerisch-angolanischer Fondsmanager
 José Mauro Pereira Bastos (1955–2006), brasilianischer Ordensgeistlicher und Bischof von Guaxupé
 Márcio Thomaz Bastos (1935–2014), brasilianischer Politiker, Justizminister 2003–2007
 Maria João Bastos (* 1975), portugiesische Schauspielerin
 Michel Bastos (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Murillo de Miranda Bastos Júnior (* 1920), brasilianischer Diplomat
 Óscar Bastos (* 1982), spanischer Radrennfahrer
 Palmira Bastos (1875–1967), portugiesische Schauspielerin
 Paulo Romeu Dantas Bastos (* 1955), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Rafael Bastos (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Regina Bastos (* 1960), portugiesische Politikerin
 Rodrigo Bastos (* 1967), brasilianischer Sportschütze
 Waldemar Bastos (1954–2020), angolanischer Sänger

sowie der Künstlername von
 Bastos (Fußballspieler) (* 1991), angolanischer Fußballspieler